Касас-де-Бенитес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 46,76 км². Население — 1055 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bodega ``Cinco Almudes´´ 
 Centro Agroambiental ``Los Nuevos´´

Муниципалитеты Куэнки